Ахметлей — село в Николаевском районе Ульяновской области в составе Никулинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километра на северо-запад по прямой от районного центра посёлка Николаевка.

История 
Основано в 1686 году служилым татарским князем Килдишев с 28 товарищами, при строительстве Сызранской линии.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Метлей, при речке Метлейке крещеных татар, служилых татар, тут же вместе живут деревня Верхние Ахметли Мосеевка тож (ныне с. Ахметлей), служилых татар, а другая Метлеи, служилых татар, при речках Рызлее и Канадеях, помещичьих крестьян, вошла в состав Канадейского уезда. С 1796 года — в Сызранском уезде Симбирской губернии.

В 1859 году деревня Ахметлей была во 2-м стане Сызранский уезд Симбирская губерния, в которой в 214 дворах жило 1808 человек, имелось 3 магометанских мечетей.

В 1913 году в селе было 652 двора, более 3700 жителей, 4 мечети и 3 медресе.

В 1990-е годы работал СПК «Алга».

Население 

Население составляло 865 человек (татары 99 %) в 2002 году, 662 по переписи 2010 года.

Примечания

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Николаевского района (Ульяновская область)